Barchewitz ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst Christoph Barchewitz (1687–1758), Offizier der Niederländischen Ostindien-Kompanie und Autor eines Reiseberichts
 Friedrich Barchewitz (1836–1902), Breslauer Architekt